Liberty or Death ("libertà o morte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Liberty of Death – videogioco del 1993
Liberty or Death – album dei Grave Digger del 2007